, 1 января 1924 года, Токио, Япония — 12 августа 2005 года, там же) — японский кинорежиссёр, снявший почти 100 картин в самых различных жанрах. Основатель кинематографического поджанра Эрогуро (эротический гротеск), «король культового кино Японии».

Биография

Ранние годы 
Тэруо Исии родился 1 января 1924 года в Токио в семье торговца хлопком. У мальчика с ранних лет появился глубокий интерес к кинематографу. Отказавшись от университетского образования предложенного отцом, Исии устроился работать на студии Toho ассистентом режиссёра. В 1942 году его карьера временно прервалась, он был призван в армию и отправлен в Маньчжурию, где до конца Второй мировой войны служил в отделении аэрофотосъёмки бомбардировочной авиации.

В марте 1947 года Исии устроился во вновь созданную студию «СинТохо» (, буквально — «Новая Toho»). Он вспоминал работу там как «самый радостный период профессиональной жизни». Исии исполнял обязанности помощника режиссёра Микио Нарусэ, которого позднее всегда называл своим учителем. Также он работал с постановщиком Хироси Симидзу. Собственный режиссёрский дебют Исии состоялся в 1957 году фильмом про бокс «Король ринга: Путь к славе». После этого руководил постановкой шести серий детского научно-фантастического сериала «Супергигант» () — японской версии Супермена. С 1958 по 1961 Исии снял четыре фильма в стиле нуар: «Секретная зона белой линии», «Зона чёрной линии», «Зона жёлтой линии», «Сексуальная линия», для которой режиссёр организовал съёмки прямо в жилых кварталах Токио Асакуса и Гиндза. Фильм был назван «точным, остроумным и заразительным», а также «живым портретом Токийской преисподней, населённой проститутками и их клиентами, жуликами и полицией». Эта серия мало известна за пределами Японии, но она во многом определила новое направление детективного кино этой страны.

Сотрудничество с Toei Company 
В 1961 году студия Shintoho разорилась и Исии перешёл в Toei Company, где снял криминальную комедию «Цветок, буря и банда» с набирающим популярность актёром Кэном Такакура. С этим же артистом в главной роли режиссёр в 1965 году снял фильм «Тюрьма Абасири», который станет самым большим успехом кинематографиста в 1960-х годах. Позже последует ещё 17 сиквелов этой ленты, 9 из которых снимет сам Исии. В 1968 году он приступил к съёмкам цикла «Радости пыток» (или «Наслаждение пыткой»), в котором на протяжении восьми фильмов изучает историю истязаний в Японии с древних времён. В этот же время Исии — явный поклонник писателя Эдогава Рампо, много экранизирует его детективные произведения, наполненные чрезмерной жестокостью и ужасом. Именно к лентам данного периода было впервые применено название Эрогуро, ранее употреблявшееся только относительно произведений литературы и жанра манга. Сам Исии позже вспоминал:
 Своеобразным пиком серии стала лента 1969 года «Кошмарные уроды», снятая на основе сразу нескольких рассказов Эдогава Рампо. Картина была принята зрителями и публикой достаточно прохладно и коммерческого успеха не имела. Более того, откровенная сатира на общественно-социальные устои по соображениям политкорректности делали её неудобной для проката. По другой версии любая тема человеческой мутации в Японии после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки находилась под запретом. Руководство студии Toei приняло решение временно отстранить режиссёра от работы. Однако, полный творческих планов Исии тут же приступил к новому проекту в стиле якудза-фильм с компанией «Никкацу» — трилогии «Восставший дракон» (в международном прокате более известно название «Дружелюбный убийца»).

В 1972 году режиссёр возвращается на студию Toei, которая в это время пересматривает свою жанровую политику: набирает популярность тема боевых единоборств. Исии не считает себя специалистом в этой области, отдавая пальму первенства своим коллегам:

Тем не менее, в 1973 году Исии выпускает две интересные работы. «История женщины-якудза» формально является сиквелом картины «Секс и ярость» Норифуми Судзуки, но рассматривает тему мести принципиально под иным морально-нравственным углом. «Клан забывших о восьми добродетелях» — «самый безумный самурайский фильм в мировом кино», также имел широкий успех, но самому автору был мало интересен: ставить его продолжение он отказался. Более того, вынужденный по контрактным обязательствам с Toei выпустить очередную ленту о боевых искусствах, Исии решил снять такой фильм, чтобы руководство признало его несостоятельным в крате-кино. Откровенное издевательство и ирония над своими «героическими» персонажами из фильма «Палач» имели обратный эффект, фильм стал хитом и имел большой коммерческий успех.

В середине 1970-х годов сформировалась новая модная тематика — кино о байкерах. Исии снял несколько картин о бандах мотоциклистов, но вспоминал о них всегда негативно. К середине 1980-х режиссёр перестаёт быть востребованным в большом кинематографе и ограничивается работой над телевизионной и видео продукцией. Неожиданное для многих возвращение состоялось в 1993 году, когда Исии выпустил фильм «Хозяин гостиницы Генсенкан». Картина завоевала несколько наград на кинофестивале в Йокогаме, включая премию режиссёру за карьерные достижения. В последние годы жизни Исии мечтаk снять гангстерскую эпопею с Кэном Такакура под названием «Однажды в Японии». Проект реализован не был. Исии умер 12 августа 2005 года.

Критика творчества и художественное влияние 
Практически не известный за пределами Японии ранее, в последние годы XX века Исии был «открыт» для европейского и американского кинематографа. Он принял участие в нескольких фестивалях и ретроспективных показах своих фильмов. Очень высоко о его творчестве отзывался Квентин Тарантино: «Исии — фантастический, великий режиссёр!». Более того, многие критики утверждают, что его лента «Убить Билла» не только имеет несколько сюжетных линий, схожих с «Историей женщины-якудза», но в некоторых кадрах прямо цитирует визуальный ряд японской картины.

Лента «Негодяи» (наряду с «Самураем» Жана-Пьера Мельвиля) легли в основу картины Джона Ву «Наёмный убийца». Сюжет «Тюрьмы Абасири» во многом основан на фильме «Не склонившие головы» Стэнли Крамера. Позже Акира Куросава несколько переделал сценарий для съёмок своего проекта в Голливуде, но из-за финансовых проблем реализовать его не сумел. Только в 1985 году Андрей Кончаловский снял на его основе фильм «Поезд-беглец».

В фильме «Избранное Эдогавы Рампо: Ужасы обезображенного народа» Исии иногда прямо цитирует «Остров доктора Моро» Уэллса, «Уродцев» Тода Браунинга и «Шоковый коридор» Сэмюэла Фуллера:

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Тэруо Исии на Rotten Tomatoes